Benavente kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Benavente, Mexiko, ort, Guanajuato, Silao de la Victoria,

Spanien 

 Benavente, kommun i Kastilien och Leon, Provincia de Zamora,